Giganti bezeichnet:
 I Giganti, italienische Beatband

Giganti ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Giganti, italienischer Schauspieler
 Andrea Giganti (1731–1787), italienischer Architekt
 Eva Giganti (* 1976), italienische Gewichtheberin
 Mauricio Giganti (* 1976), argentinischer Fußballspieler
 Nicoletto Giganti (fl. 1605–1610), italienischer Fechtmeister